Ponthier est un patronyme porté notamment par :

 Annick Ponthier (1971-), femme politique belge flamande ;
 Pierre Ponthier (1858-1893), officier belge de l'armée de l'Etat indépendant du Congo.